Le Deuxième Souffle est le titre d'un livre de José Giovanni adapté deux fois au cinéma :
 Le Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville en 1966 ;
 Le Deuxième Souffle d'Alain Corneau en 2007.

Voir aussi